Il singolare del torneo di tennis Louisville Open 1973, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Manuel Orantes che ha battuto in finale John Newcombe 3-6, 6-3, 6-4.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Louisville Open 1973